Hexagoon of Hexagon (uit het Oudgrieks: ἕξ (hex) is 'zes', γωνία (gōnia) is 'hoek') kan verwijzen naar:
 Regelmatige zeshoek
en afgeleid van deze basisbetekenis naar:
 Hexagonaal prisma
 Hexagoon van Saturnus
 l'Hexagone, de Franse aanduiding voor Europees Frankrijk
 Super Hexagon, een computerspel
 Hexagon Records, een platenlabel